«Sacred Love» — сьомий студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 2003 році.

Списки композицій 

 «Inside» — 4:46
 «Send Your Love» (з Vicente Amigo) — 4:38
 «Whenever I Say Your Name» (з Mary J. Blige) — 5:25
 «Dead Man's Rope» — 5:43
 «Never Coming Home» — 4:58
 «Stolen Car (Take Me Dancing)» — 3:56
 «Forget About the Future» — 5:12
 «This War» — 5:29
 «The Book of My Life» (з Anoushka Shankar) — 6:15
 «Sacred Love» — 5:43

Бонус-треки 

 «Send Your Love (ремікс Dave Audé)» — 3:15
 «Shape of My Heart» (Live) — 2:18
 «Like a Beautiful Smile»
 «Moon over Bourbon Street (Cornelius Mix)»

Ремікс-треки 
 «Send Your Love (radio Edit)» — 3'38
 «Send your love (Calderone & Quayle radio mix)» also called «(Victor Calderone & Mac Quayle's Radio Mix)» — 4:05
 «Send your love (Calderone & Quayle radio dub mix)» also called «(Victor Calderone & Mac Quayle's Dub Mix)» — 7:34
 «Send your love (Calderone + Quayle future mix)» also called «(Victor Calderone & Mac Quayle's Future Mix)» — 9:50
 «Send your love (Dave Aude remix — vocal edit)» — 3:17
 «Send your love (Dave Aude's Extended Vocal Mix)» — 6:34
 «Send your love (Minge Binge electric mix)» — 7:34
 «Send your love (Dave Aude' Massive Dub)» — 8:12
 «Send your love (Minge Binge Sex & Music Dub)» — 6:32
 «Send your love (Josh Wink Deeper Vocal Interpretation)» — 9:01
 «Send your love (Josh Wink Minimal Interpretation)» — 8:44
 «Whenever I say your name (radio edit)» — 3:41
 «Whenever I say your name (radio edit 1)» — 4:02
 «Whenever I say your name (Will.I.Am remix featuring Black Eyed Peas)» — 4:02
 «Whenever I say your name (Salaam's Groove Mix)»
 «Whenever I say your name (Billy Mann mix)»
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (Radio Version)» — 3:40
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (remix featuring Will.I.Am from The Black Eyed Peas)» — 4:05
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (B. Recluse Remix featuring Twista)» — 3:03
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (B. Recluse mix instrumental)»
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (Dave Aude's Extended Vocal Mix)» — 7:26
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (Dave Aude's Vocal Edit)» — 4:05
 „Stolen Car (Take Me Dancing) (Richard «Humpty» Vission Big Floor Funk Mix)“ — 6:28
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (Dave Aude's Funk Dub Mix)» — 7:29
 «Stolen Car (Take Me Dancing) (Dave Aude's Haunting Dub Mix)» — 8:40
 „Stolen Car (Take Me Dancing) (Richard «Humpty» Vission Acidic Groove Mix)“ — 6:13
 «Moon over bourbon street (Cornelius mix instrumental)»

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Альбоми A&M Records
Вересень 2003